Плешетт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Плешетт, Джон (род. 1942) — американский актёр.
 Плешетт, Сюзанн (1937—2008) — американская актриса.